Большие Кушкари — пресноводное озеро на территории Суккозерского сельского поселения Муезерского района Республики Карелии.

Общие сведения 
Площадь озера — 2 км², площадь водосборного бассейна — 16,1 км². Располагается на высоте 191,0 метров над уровнем моря.

Форма озера продолговатая: оно почти на три километра вытянуто с северо-запада на юго-восток. Берега несильно изрезанные, каменисто-песчаные, преимущественно возвышенные.

С юго-западной стороны озера вытекает безымянный водоток, который, протекая через озёра Малые Кушкари, Музозеро, Корбисалми и Торос, впадает в Воттозеро, из которого берёт начало река Вотто, впадающая в озеро Гимольское, через которое течёт река Суна.

В озере более десяти безымянных островов различной площади, рассредоточенных по всей площади водоёма.

К югу от озера проходит автодорога.

Населённые пункты вблизи водоёма отсутствуют.

Код объекта в государственном водном реестре — 01040100211102000017715.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания

Дополнительная литература

Панорама 

Бассейн Вотто
Озёра Муезерского района